Эрик Джейк Кнудсен (; род. 25 марта 1988) — канадский актёр.

Биография 
Кнудсен родился в Торонто, Онтарио. 

В 2000 году Кнудсен получил небольшую роль в фильме «Знак зверя». В 2001 году он сыграл в трёх эпизодах сериала «Защитник», за которую был номинирован на премию «Молодой актёр». В 2003—2004 годах он сыграл главную роль Донована Макея в комедийном молодёжном сериале Mental Block. В 2005 году Кнудсен появился в роли Дэниела Мэттьюса в фильме «Пила 2». В 2006—2008 годах он играл роль Дейла Тернера в сериале «Иерихон».

В 2009 году Кнудсен сыграл роль Лероя в фильме «Бунтующая юность», в 2010 году он сыграл роль Краша, солиста группы Crash and the Boys в фильме «Скотт Пилигрим против всех», а в 2011 году он снялся в фильме «Страшно красив», в котором его партнёрами были Алекс Петтифер, Ванесса Хадженс и Мэри-Кейт Олсен.

В 2011 году Кнудсен сыграл роль Робби Мерсера в фильме «Крик 4». В 2012—2015 году он играл главную роль Алека Садлера в сериале «Континуум».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1988 году
Дети-актёры Канады